Castellammare se poate referi la una din următoarele localități din sudul Italiei:

Castellammare di Stabia, o comună din provincia Napoli, regiunea Campania
Castellammare del Golfo, un sat din provincia Trapani, Sicilia, cunoscut ca fiind locul de naștere al mai multor membri de frunte ai Mafiei Americane
Castellammare Adriatico, o fostă localitate italiană din regiunea Abruzzo, înglobată în teritoriul orașului Pescara în 1927